Titus Flavius Sabinus är ett namn som burits av flera romare:

* Titus Flavius Sabinus (skatteförpaktare), romersk skatteförpaktare och penningutlånare
 Titus Flavius Sabinus (konsul 47), romersk politiker
 Titus Flavius Sabinus (konsul 72), romersk militär och politiker
 Titus Flavius Sabinus (konsul 82), romersk politiker